Гай Клавдий Пулхер (Gaius Claudius Pulcher) може да се отнася за римските политици:

 Гай Клавдий Пулхер (консул 177 пр.н.е.)
 Гай Клавдий Пулхер (консул 130 пр.н.е.) или Апий Клавдий Пулхер (консул 130 пр.н.е.)
 Гай Клавдий Пулхер (консул 92 пр.н.е.)
 Гай Клавдий Пулхер (претор 73 пр.н.е.)
 Гай Клавдий Пулхер (претор 56 пр.н.е.)